Název Heřmanický potok má více vodních toků:

 Heřmanický potok (přítok Hvozdnice) – levostranný přítok Hvozdnice v okresech Bruntál a Opava
 Heřmanický potok (přítok Lipkovského potoka) – pravostranný přítok Lipkovského potoka v okrese Ústí nad Orlicí
 Heřmanický potok (přítok Panenského potoka) – pravostranný přítok Panenského potoka v okrese Liberec
 Heřmanický potok (přítok Odry) - levostranný přítok Odry v okrese Nový Jičín
 Heřmanický potok (Horní Heřmanice) - přeshraniční potok protékající Horními Heřmanicemi v okrese Jeseník, v Polsku nesoucí název Płocha

Podobné názvy 
 Heřmanice
 Heřmanický rybník